Корниль — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Корниль, Андре Виктор